— японская кинокомедия режиссёра Ясудзиро Одзу, вышедшая на экраны 12 мая 1959 года. Свободный ремейк немого фильма Одзу «Родиться-то я родился…» (1932), а также второй его цветной фильм.

Сюжет 
Фильм рассказывает о буднях нескольких живущих по соседству семей. После того, как обнаруживается пропажа ежемесячных взносов в местный женский клуб, начинают ходить слухи о том, кто же присвоил деньги: глава клуба госпожа Харагути или казначей Тамико Хаяси. В итоге недоразумение выясняется, однако госпожа Харагути продолжает подозревать Тамико в подрыве своей репутации и распространяет о ней нелицеприятные сплетни. Тем временем, сыновья Хаяси, раздосадованные запретом матери смотреть соседский телевизор, принимают обет молчания, что создаёт ряд проблем дома и в школе. Однажды они надолго уходят из дома, заставляя родителей сильно переживать; их находит учитель английского Фукуи, влюблённый в их тётю Сэцуко. Оказавшись дома, ребята вместо наказания находят новенький телевизор и сразу же прекращают свою «забастовку».

В ролях 
 Кэйдзи Сада — Хэйитиро Фукуи
 Ёсико Куга — Сэцуко Арита
 Тисю Рю — Кэйтаро Хаяси
 Кунико Миякэ — Тамико Хаяси, жена Кэйтаро и сестра Сэцуко
 Харуко Сугимура — Кикуэ Харагути
 Кодзи Ситара — Минору Хаяси, старший сын Кэйтаро
 Масахико Симадзу — Исаму Хаяси, младший сын Кэйтаро
 Кёко Идзуми — Мидори Маруяма
 Тоё Такахаси — Сигэ Окубо
 Садако Савамура — Каёко Фукуи
 Эйдзиро Тоно — Томидзава
 Тэруко Нагаока — Тоёко Томидзава
 Тайдзи Тонояма — Отоко из Осиури

О фильме 
50-й фильм Ясудзиро Одзу снимался с января по апрель 1959 года. Хотя он считается ремейком старой ленты режиссёра «Родиться-то я родился…», эти две работы довольно сильно отличаются как по сюжету, так и по настроению. Комедийный элемент в «Добром утре» достигается за счёт эпизодов с участием детей, особенно часто используется невзыскательная шутка с пуканьем. Более серьёзная мысль, которую хотел донести Одзу, нашла отражение в названии фильма: большинство людей серьёзному и откровенному разговору предпочитают болтовню о погоде и других незначительных вещах.

Имеет рейтинг 88% на основе 16 отзывов на сайте Rotten Tomatoes.

Британским институтом кино было выпущено издание двойного формата (DVD + Blu-ray) с включённым в него фильмом «Родиться-то я родился…», для которого также было записано новое музыкальное сопровождение композитора Эда Хьюза.

Примечания

Ссылки 
 Prelinger R. Good Morning // The Criterion Collection. — August 28, 2000.

Фильмы Японии 1959 года
Фильмы кинокомпании «Сётику»
Фильмы-драмы Японии
Кинокомедии Японии
Фильмы-ремейки Японии
Молодёжные фильмы